Рунггальдир () — фамилия, распространённая в немецкоязычной части Италии.

 Рунггальдир, Алексия (род. 1991) — итальянская биатлонистка.
 Рунггальдир, Альфред (род. 1962) — итальянский горнолыжник.
 Рунггальдир, Аугуст (1880—1940) — австрийский и итальянский (тирольский) скульптор.
 Рунггальдир, Елена (род. 1990) — итальянская прыгунья с трамплина.
 Рунггальдьер, Лукас (род. 1987) — итальянский лыжный двоеборец.
 Рунггальдир, Маттиа (род. 1992) — итальянский лыжный двоеборец.
 Рунггальдир, Петер (род. 1968) — итальянский горнолыжник.
 Рунггальдир, Эдмунд (род. 1946) — австрийский философ, иезуит.